Magdalenenbrücke steht für Brückenbauten
Ponte della Maddalena, Italien
Magdalenenbrücke (Pamplona)
Magdalenenbrücke (Wien)